|}

Die Yahiko-Linie (jap. , Yahiko-sen) ist eine japanische Eisenbahnlinie an der Ostküste Japans, die von der JR East betrieben wird. Sie verläuft zwischen der Stadt Sanjō und dem Dorf Yahiko am Fuße des Berges Yahiko in der Präfektur Niigata.

Bis 1985 verlief die Strecke bis Echigo-Nagasawa und hatte eine Länge von 25,3 Kilometern. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde der Betrieb auf diesem Abschnitt eingestellt und fortan mit Bussen bedient.

Rollmaterial 

Die Yahiko-Linie wird mit Zügen der Baureihe 115 bedient. Im Laufe des fiskalischen Jahres 2014 sollen die Altfahrzeuge durch neue Triebwagen der Baureihe E129 (en) ersetzt werden.

Weblinks 
 Informationen zur Yahiko-Linie von JR East

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Niigata
East Japan Railway Company